Минулого разу, коли турнір проводився востаннє перед пандемією, змагання жіночих пар виграли  Сє Шувей та Барбора Стрицова. Стрицова завершила кар'єру в травні 2021 року. Сє грала в парі з Елісе Мертенс. 

Саме пара Сє /  Мертенс перемогла в турнірі, здолавши в фіналі пару Олена Весніна / Вероніка Кудерметова з рахунком 3–6, 7–5, 9–7. Мертенс обійшла Барбору Крейчикову в змаганні за право називатися першою ракеткою світу в парній грі. На початку турніру на це право претенувала також Крістіна Младенович, але вона вибула в першому колі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Посилання

Зовнішні посилання
 Ladies' Doubles draw 
2021 Wimbledon Championships – Women's draws and results  at the International Tennis Federation

Women's Doubles